Automerk
 Benz (automerk), een historisch Duits automerk
 Benz & Cie., het bedrijf van Carl Benz dat industriële machines en later auto's produceerde
 Daimler-Benz, een autoconcern dat na de fusie met Chrysler DaimlerChrysler heet
 Mercedes-Benz, een Duits automerk, ook wel bekend onder de naam Mercedes

Personen
 Albert Benz (componist) (1927-1988), Zwitsers componist en dirigent
 Bertha Benz, vrouw van Carl Benz en de eerste persoon die een auto reed over een lange afstand
 Carl Benz, Duits autoproducent, uitvinder, technicus en ontwikkelaar
 Emilie Benz (1863-1928), Zwitserse lerares, feministe en redactrice
 Lydia Benz-Burger (1919-2008), Zwitserse telefoniste, redactrice, politica en feministe

Overige
 Benz (Mecklenburg-Voor-Pommeren), een gemeente in Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Benz (Usedom), een gemeente op het Duitse eiland Usedom
 Benz (eenheid), de SI-afgeleide eenheid Benz (Bz)
 Benz (James Bondpersonage), personage uit een James Bondfilm
 Benz (bij Wismar)